

Населені пункти та їхні частини
 Вікторово — село в гміні Ґонсава Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вікторово — село в гміні Любранець Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вікторово — село в гміні Ґрута Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вікторово — село в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вікторово — село в гміні Кшиновлоґа-Мала Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Вікторово — село в гміні Насельськ Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Вікторово — село в гміні Перлеєво Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Вікторово — село в гміні Бук Познанського повіту Великопольського воєводства
 Вікторово — село в гміні Костшин Познанського повіту Великопольського воєводства
 Вікторово — частина села Новий Ясінець у гміні Короново Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вікторово — частина села Руда в гміні Роґово Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вікторово — частина села Ґодзішеви в гміні Рипін Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вікторово — частина села Камйонна в гміні Мендзихуд Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Вікторово — частина села Вітово в гміні Кшикоси Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Вікторово — осада в гміні Роґово Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вікторово — осада в гміні Ґроново-Ельблонзьке Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вікторово — осада в гміні Островіте Слупецького повіту Великопольського воєводства

Примітки